Сборная Бельгии по регби представляет Бельгию в международных матчах и соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Первый матч команда провела в 1932 году, сыграв вничью с соседями из Нидерландов (6:6). Управляющим органом сборной является Бельгийская федерация регби. Одним из самых известных представителей национальной команды является Жак Рогге, президент Международного олимпийского комитета, который выступал за Бельгию в молодости.

История 
Первый матч сборной состоялся 13 марта 1932 года — Бельгия встречалась с Нидерландами. Затем команды встречались ежегодно в течение пяти лет. Первый матч бельгийцы свели вничью, однако в остальных встречах сильнее становились голландцы. В 1937 году сборная Бельгии провела матчи против Германии и Италии и в обоих проиграла.

В 1950-х годах Бельгия продолжала играть с Нидерландами, а также проводила матчи с Испанией. 1960-е годы отмечены относительным успехом для команды: бельгийцы смогли сыграть вничью с Португалией. В следующем десятилетии команда преимущественно выигрывала, расширив круг своих соперников, аналогичным образом ситуация складывалась и в 1980-х годах. В конце 1980-х сборная показала серию из шести победных матчей. Тогда же регбисты Бельгии стали чаще встречаться со своими принципиальными соперниками. Перед Чемпионатом мира 2007 года бельгийцы сыграли с Аргентиной, а весной 2008 года провели встречу с международной сборной «Барберианс».

Сборная Бельгии играет в дивизионе 1A Европейского кубка наций, который является первым дивизионом ЕКН и вторым дивизионом европейского регби, учитывая верховенствующий Кубок шести наций. Выход в число лучших команд, не участвующих в Кубке шести наций, состоялся по итогам сезона 2010/2012. Отныне Бельгия будет сражаться с такими командами, как Грузия, Испания, Португалия, Россия и Румыния.

Результаты

Чемпионат мира 
  1987: не приглашены
  1991—2019: не прошли отбор

Кубок европейских наций 
 1937: 9-е место
 1952: 9-е место
 1954: 9-е место
 1966: 15-е место, 3-е место в группе «B»
 1968: 15-е место, 4-е место в группе «B»
 1969: 12-е место, 3-е место в группе «B»
 1975: 15-е место, 5-е место в группе «B»
 1976: 15-е место, 4-е место в группе «B»
 1984: 14-е место, 3-е место в группе «B»
 1989: 11-е место, 2-е место в группе «B»
 1990: 13-е место, 4-е место в группе «B1»
 1992: 11-е место, 2-е место в группе «B1»
 1994: 12-е место, 3-е место в группе «A2»
 1996: 14-е место, 10-е место в группе «A»
 1997: 14-е место, 7-е место в группе «A»
 2000: 24-е место, 6-е место в группе «2B»
 2002: 25-е место, 1-е место в группе «C»
 2004: 23-е место, 5-е место в группе «2B»
 2006: 20-е место, 2-е место в группе «2B»
 2008: 14-е место, 2-е место в группе «2A»
 2010: 14-е место, 2-е место в группе «2A»
 2012: 13-е место, 1-е место в группе «1B»
 2014: 12-е место, 6-е место в группе «1A»
 2016: 13-е место, 1-е место в группе «1B»

Тренеры 
   (2004—2014)
   (2014—?)
   (—2022)
   (2022)
   (2022—н.в.)

Некоторые известные игроки 
 Рогге, Жак (16-кратный чемпион страны)
  (рекордсмен по набранным очкам: 693)
  (игрок «Атлантик Стад Рошле»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бельгийской федерации регби
 Список официальных матчей сборной

Бельгия
Регби в Бельгии
Сборные Бельгии